O Campeonato Paulista de Futebol de 1997 - Série B2 foi a 6ª edição da quinta divisão do futebol paulista, sem equivalência no sistema atual. De 1996 a 1999 a competição era chamada de Série B1-B. Equivalia ao quinto nível do Campeonato Paulista de Futebol, e teve como campeão o Oeste Futebol Clube, de Itápolis.

Participantes 
 Andradina Futebol Clube (Andradina)
 Associação Desportiva Guarujá (Guarujá)
 Associação Esportiva Guaratinguetá (Guaratinguetá)
 Associação Esportiva Ilha Solteira (Ilha Solteira)
 Clube Atlético Guaçuano (Mogi Guaçu)
 Clube de Campo Associação Atlética Guapira (São Paulo)
 Elosport Capão Bonito (Capão Bonito)
 Esporte Clube Primavera (Indaiatuba)
 Jacareí Atlético Clube (Jacareí)
 José Bonifácio Esporte Clube (José Bonifácio)
 Oeste Futebol Clube (Itápolis)
 Osasco Futebol Clube (Osasco)
 Palestra de São Bernardo (São Bernardo do Campo)
 Palmital Atlético Clube (Palmital)
 Rio Claro Futebol Clube (Rio Claro)
 Sertãozinho Futebol Clube (Sertãozinho)
 União Cruzeirense de Esportes (Cruzeiro)
 União Suzano Atlético Clube (Suzano)

Premiação

Ver também 
 Federação Paulista de Futebol
 Campeonato Paulista de Futebol
 Campeonato Paulista de Futebol de 1997
 Campeonato Paulista de Futebol de 1997 - Série A2
 Campeonato Paulista de Futebol de 1997 - Série A3

Campeonato Paulista de Futebol - Quinta Divisão
Futebol de 1997 no Brasil